Bedessa, ville-woreda dans la zone Mirab Hararghe de la région Oromia ;
 Bedessa, centre administratif du woreda Damot Weydie dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud.